

Persone
 Cecil Beaton (1904-1980) – fotografo e costumista britannico
 David Beaton (1494-1546) – cardinale cattolico scozzese
 George Beaton (...–...) – calciatore inglese, in attività tra il 1887 e il 1904
 John Beaton (1982) – arbitro di calcio scozzese
 Nancy Beaton Loudon (1926-2009) – ginecologa britannica

Altro
 16226 Beaton – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 James Beaton